2 miejscowości w Polsce: 
 Brzyków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Brzyków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa